Šelmberk může být:

v okrese Tábor, u obce Běleč
 Šelmberk – zřícenina hradu, která se nalézá v katastru obce Běleč v okrese Tábor
 Šelmberk (kopec) (488 m) – kopec, na kterém se nachází tato zřícenina nachází

v okrese Tachov, u obce Lesná
 Šelmberk (hrad, okres Tachov) – zaniklý hrad v Českém lese západně od obce Lesná v okrese Tachov
 Šelmberk (přírodní památka) – přírodní památka s výskytem vzácných mechů západně od obce Lesná v okrese Tachov

Externí odkazy